Белокопытник сибирский () — вид многолетних травянистых растений из рода Белокопытник семейства Астровые.

Белокопытник сибирский в диком виде встречается в Сибири, на Дальнем Востоке (до Чукотки), на Аляске, а также в Северной Монголии. Места произрастания: берега водоёмов; щебнистые и болотистые тундры; склоны, осыпи.

Название 
Синонимы:
  — Эндоцеллион северный
  — Эндоцеллион сибирский
  — Нардосмия Гмелина
  — Белокопытник Гмелина
  — Мать-и-мачеха сибирская

Биологическое описание 
Корневище у данного вида имеет толщину 1—3 мм.

Прикорневые листья продолговатые или яйцевидные, на верхушках обычно коротко заострённые, с небольшими зубцами по краям. Верхняя часть листовой пластины зелёная, голая; нижняя — бело-войлочная.

Стебель прямой; в момент цветения имеет высоту 10—25 см, затем, к моменту созревания семян, вытягивается до 50 см.

Цветки собраны в корзинки диаметром 1—2 см. В женских корзинках мужских цветков всего несколько штук, они сосредоточены в центре соцветия; многочисленные женские цветки могут быть трубчатыми или, ближе к краю, с длинным язычковым отгибом. В мужских корзинках лишь краевые цветки — женские, остальные — мужские. Венчики жёлтые.

Число хромосом: 2n = 28.

Применение 
См. раздел «Применение» в статье «Белокопытник».

Примечания

Ссылки 
 Белокопытник сибирский на сайте «Природа Байкала» 
 Белокопытник сибирский на сайте «Энциклопедия растений Сибири» 

Крестовниковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки